«The One» () — четвёртый сингл колумбийской певицы Шакиры из её первого англоязычного и третьего студийного альбома Laundry Service (2001), выпущенный 12 июня 2002 года.

О песне 
«The One» написана Шакирой и Гленом Баллардом. В песне певица выражает благодарность за любовь, которая была ей дана. Хотя песня была очень популярной и многие "прониклись" ею, она не смогла высоко подняться в чартах.

Список композиций 
Maxi-Single
 «The One» (Glen's Radio Mix) — 3:47
 «The One» (Album Version) — 3:43
 «Whenever, Wherever» (Hammad Bell Remix) — 3:48
 «Te Aviso, Te Anuncio (Tango)» (Gigi D'Agostino Tango Remix) — 6:10

Enhanced-Single
 «The One» (Glen's Mix) 
 «Objection (Tango)» (Afro Punk Version)
 «Objection (Tango)» (The Freelance Hellraiser's Mash-Up of the Mongoose)
 «The One» (Video)

Чарты

Примечания 

Песни Шакиры
Песни, написанные Шакирой
Песни, написанные Гленом Баллардом
Синглы Epic Records